Academy Acres ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Academy Acres (Georgia), Lowndes County
 Academy Acres (Baltimore County, Maryland)
 Academy Acres (Carroll County, Maryland)